Manu oder Manú steht für:

 Manu (Vorname), ein männlicher oder weiblicher Vorname
 Manu (Hinduismus), eine Figur der Hindu-Mythologie
 Manú (eigentlich Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo; * 1982), portugiesischer Fußballspieler

Manu oder Manú steht für folgende geographischen Objekte:

in Ecuador:
 Manú (Loja), Ort und Parroquia rural in der Provinz Loja

in Indien:
 Manu (Tripura), Ort und Wahlkreis im Bundesstaat Tripura 
 Manu (Kushiyara), Fluss im Bundesstaat Tripura und in Bangladesh

in Peru:
 Provinz Manu, Provinz
 Distrikt Manu, Distrikt
 Río Manú, Fluss
 Nationalpark Manú, Nationalpark

in Rumänien:
 Manu (Mehedinți), Dorf

Manu ist der Familienname folgender Personen:

 Braydon Manu (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Daniel Manu (* 1970), australischer Rugby-Union-Spieler
 Deacon Manu (* 1979), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Elvis Manu (* 1993), niederländischer Fußballspieler
 George Adrian Manu (* 1983), rumänischer Radrennfahrer

 Joseph Oduro Manu (* 1996), ghanaischer Sprinter
 Nasi Manu (* 1988), tongaischer Rugby-Union-Spieler

ManU oder Man U steht für:
 Kurzbezeichnung für den Fußballverein Manchester United

Siehe auch:
 manu propria, lateinische Redewendung („Mit eigener Hand“)
 Manus